Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jo-Wilfried Tsonga che ha battuto in finale Ladislav Švarc 6-3, 7-62.

Teste di serie 

Assente
 Viktor Bruthans (primo turno)
 Todor Enev (semifinali)
 Lee Childs (primo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (Campione)
 Takahiro Terachi (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
 Kirill Ivanov-Smolensky (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2004